Nosferatu kan avse:

 Nosferatu (film) – en tysk stumfilm från 1922 av F. W. Murnau
 Nosferatu - nattens vampyr – en tysk film från 1979 av Werner Herzog
 Nosferatu (datorspel) – ett actionspel, utvecklat och utgivet av SETA Corporation från 1994
 Nosferatu (musikgrupp) – en brittisk musikgrupp